La route départementale 214, ou RD 214, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Reillanne à Montjustin.

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence

214